Cidade Nova é um nome assumido por diversas localidades e bairros no Brasil:

 Cidade Nova (Ananindeua) 
 Cidade Nova (Campo Mourão) 
 Cidade Nova (Canoas) 
 Cidade Nova (Feira de Santana) 
 Cidade Nova (Itacoatiara) 
 Cidade Nova (Macapá) 
 Cidade Nova (Manaus)
 Cidade Nova (Marabá)
 Cidade Nova (Natal) 
 Cidade Nova (Rio Branco) 
 Cidade Nova (bairro do Rio de Janeiro) 
 Cidade Nova (Salvador) 
 Cidade Nova (Telêmaco Borba)
 Cidade Nova (Teresina) 
 Cidade Nova (Volta Redonda)

Ver também

Desambiguações de topônimos